The Football League 1889–90 var den anden sæson af The Football League og dermed også det andet engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Preston North End FC, som dermed vandt det engelske fodboldmesterskab for anden sæson i træk.

Resultater

Hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1889-90 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1889
Fodbold i 1890